Cantonul Dormans este un canton din arondismentul Épernay, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Boursault || align="right" | 500 || align="right" | 51480 || align="right" | 51076
|-
| Le Breuil || align="right" | 341 || align="right" | 51210 || align="right" | 51085
|-
| Champvoisy || align="right" | 174 || align="right" | 51700 || align="right" | 51121
|-
| Courthiézy || align="right" | 311 || align="right" | 51700 || align="right" | 51192
|-
| Dormans || align="right" | 3 126 || align="right" | 51700 || align="right" | 51217
|-
| Festigny || align="right" | 405 || align="right" | 51700 || align="right" | 51249
|-
| Igny-Comblizy || align="right" | 371 || align="right" | 51700 || align="right" | 51298
|-
| Leuvrigny || align="right" | 324 || align="right" | 51700 || align="right" | 51320
|-
| Mareuil-le-Port || align="right" | 1 317 || align="right" | 51700 || align="right" | 51346
|-
| Nesle-le-Repons || align="right" | 114 || align="right" | 51700 || align="right" | 51396
|-
| Œuilly || align="right" | 581 || align="right" | 51480 || align="right" | 51410
|-
| Troissy || align="right" | 820 || align="right" | 51700 || align="right" | 51585
|-
| Verneuil || align="right" | 784 || align="right" | 51700 || align="right" | 51609
|-
| Vincelles || align="right" | 319 || align="right" | 51700 || align="right" | 51644
|}
 
 

Cantoane în Marne